Виктор Васильевич Пилипенко:
 Пилипенко, Виктор Васильевич (1934—2016) — украинский советский деятель, начальник Дунайского и Черноморского пароходств.
 Пилипенко, Виктор Васильевич (1935—2015) — советский и украинский учёный, специалист в области технической механики.